Ежи Любомирский
 Любомирский, Ежи Александр (ок. 1669—1735) — польский князь, государственный деятель Речи Посполитой, воевода, староста садецкий.
 Любомирский, Ежи Генрик (1817—1872) — польский политический деятель, славянофил, литературный куратор, II ординат Пржеворский.
 Любомирский, Ежи Доминик (ок. 1664—1727) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, генерал-лейтенант коронной пехоты, воевода.
 Любомирский, Ежи Игнацы (1687—1753) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, писарь, генерал польской и саксонской армии. 
 Любомирский, Ежи Марцин (1738—1811) — польский магнат, генерал-лейтенант польской армии (1773).
 Любомирский, Ежи Себастьян (1616—1667) — польский магнат, крупный военный и государственный деятель Речи Посполитой.